Тверская губернская учёная архивная комиссия — научное историческое и краеведческое общество.

История деятельности 
Тверская губернская учёная архивная комиссия (ТУАК) была открыта на основании Положения Комитета министров «О губернских исторических архивах и губернских ученых архивных комиссиях» по инициативе директора Петербургского Археологического института Н. В. Калачова в числе первых четырёх комиссий.

Приглашенные на открытие лица стали и первыми членами ТУАК: епископ Старицкий Антонин; Август Казимирович Жизневский (избран председателем); директор Тверской классической гимназии Павел Фёдорович Симсон; протоиерей Тверской Владимирской церкви Василий Фёдорович Владиславлев; действительные члены Тверского губернского статистического комитета Владимир Алексеевич Плетнёв и Василий Иванович Покровский (избран правителем дел) и правитель канцелярии Тверского губернатора Виктор Иванович Плетнёв.

Комиссия руководила архивным делом на подведомственной ей территории (выходящей за пределы губернии); рассматривала описи дел, выделенных учреждениями к уничтожению, отбирала дела на хранение в губернский Исторический архив; занималась собиранием памятников истории и культуры, в том числе письменных, их изучением, публикацией; проводила археологические раскопки.

В ведение ТУАК был передан Тверской историко-археологический музей, основанный в 1866 году; комиссия руководила музеем, который в 1888 году насчитывал более 7,5 тысяч предметов и рукописей (1565 экземпляров); создала библиотеку историко-краеведческой литературы (в 1890 году — 5 тысяч томов). Тверская комиссия опубликовала самое большое среди всех архивных комиссий число историко-краеведческих работ. В отличие от других губернских архивных комиссий, она имела помещение под исторический архив, который к 1917 году составил около 50 тысяч дел. Издавала Журнал заседаний тверской учёной архивной комиссии.

Председатели комиссии 
 А. К. Жизневский (1884—1896)
 И. А. Иванов (1896—1913)

Действительные члены комиссии 
Действительными членами комиссии были крупнейшие русские археологи: Н. И. Веселовский, А. В. Орешников, И. Ф. Токмаков, А. А. Титов, И. А. Шляпкин, А. П. Фёдоров. Состоял членом Тверской архивной комиссии с первых лет её создания В. И. Колосов. Правителем дел Тверской учёной архивной комиссии с 1899 года был преподаватель Тверской духовной семинарии И. А. Виноградов.

В 1884 году в комиссии было 37 членов, в 1900 — 103, к 1903 году — более 250 членов.

См. также 
Список Губернских архивных учёных комиссий.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедический справочник «Тверская область». ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ (ТУАК)
 Государственный архив Тверской области. История архива.
 Доклад на III Тверской археологической конференции (25 марта 2003 года)
 Тверская губернская ученая архивная комиссия // Справочник научных обществ России
 ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО АРХИВАМ РОССИИ. Государственный архив Тверской области.
 Журналы заседаний Тверской ученой архивной комиссии

Учёные архивные комиссии Российской империи
Архивы Тверской области
История Твери